Volmer er et efternavn og et drengenavn

Kendte personer 
 Sejr Volmer-Sørensen (1914 - 1982), dansk pianist og skuespiller.
 Arvo Volmer (født 1962), estisk dirigent

Litteratur 
 Volmer: portræt af en samfundsstøtte, bog skrevet af Lise Nørgaard

Efternavne